Балега ()  — це прізвище з балтійською основою, що походить від давньо-латиського слова bailīgs («полохливий»).

Походження 

Очевидно, що прізвище Балега походить від Африканського Balega що означає «швидко бігає».

Крім того, досить велика частина прізвищ з балтійської основою утворена від давньо-литовських і давньо-латиських імен та прізвиськ. Багато з них походять від слів, що означають природні явища, небесні тіла, рослини (наприклад, Rasa — роса, Audra — буря, Aidas — відлуння, Linas — льон), або від назв річок і місцевостей (такі як Ula — Ула, Neringa — Неринга, Gintaras — бурштин, Saule — сонце). Ці імена і прізвиська підкреслюють близькість балтів до природи, їх трепетне ставлення до неї.

Прізвище Балега утворена від аналогічного прізвиська, яке, швидше за все, сходить до латиської bailīgs, що в перекладі означає «полохливий, боязкий, боягузливий». Очевидно, таке прізвисько вказувало на риси характеру предка володаря прізвища Балега.

Менш імовірно, що дана прізвище походить від татарського дієслова «баліг», що означає «досягати». В цьому випадку прізвиськом Балега могли прозвати цілеспрямовану людину
.

Відомі носії 

 Балега Михайло Юрійович (1971—2016) — військовослужбовець Збройних Сил України, учасник бойових дій.
 Балега Юрій Іванович (нар. 1928 р.) — український літературознавець, літературний критик, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ужгородського національного університету.
 Балега Юрій Юрійович (нар. 1953 р.) — російський астрофізик українського походження, доктор фізико-математичних наук (1995), член-кореспондент РАН (1997), академік РАН (2016), лауреат Державної премії СРСР (1991) та Державної премії України (2003) у галузі науки і техніки.

Див. також 

 Балога

Примітки 

Литовські прізвища
Латиські прізвища
Латиші